Sagay (Camiguin), une municipalité des Philippines
Sagay (Negros occidental), une municipalité des Philippines